

Мікроархітектура K8

«Brisbane» (степінги G1 & G2, 65 нм)

 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Мікроархітектура K10

«Kuma» (степінг B3, 65 нм)
 Та сама Agena, тільки з відключеними двома ядрами
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500

«Regor/Deneb» (степінг C2, 45 нм)
 Деякі процесори серії 5000 є чіпами від Propus або Deneb; Усі чіпи серії 5200 є відбраковки, у кожному відключені два ядра
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Примітки

Див. також 
 AMD Athlon 64 X2
 AMD Phenom
 Список мікропроцесорів AMD Athlon 64
 Список мікропроцесорів AMD Phenom

Джерела

Посилання 
 AMD Revised Desktop Model Number Structure, VR-Zone, 9 October 2007
 AMD Adds Kuma & Lima To Athlon Brand, VR-Zone, 10 October 2007
 AMD Delivers Business-Ready Desktop Offerings to Solution Providers with AMD Business Class Initiative AMD, 28 April 2008

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів